Poggioreale steht für:

 Poggioreale (Sizilien), Gemeinde in der Provinz Trapani in der Region Sizilien in Italien 
 Poggioreale (Neapel), der 16. von den 30 Stadtteilen der süditalienischen Hafenstadt Neapel
 Poggioreale (Gefängnis), ein Gefängnis für Männer in Neapel
 Poggio Reale, Villa bei Neapel
 Friedhof Poggioreale, ein Friedhof in der Stadt Neapel